Juten, volk in Noordwest-Europa
Strandjutten
Als achternaam:
Thomas Jutten (1993), Belgisch voetballer
Zie ook:
 Juten
 Jutte